Das Wort Ostpark bezeichnet Parkanlagen:
 Ostpark (München)
 Ostpark Frankfurt am Main
 Ostpark Düsseldorf in Düsseldorf-Grafenberg
 früher Ostpark Essen, seit 2011 Diether-Krebs-Platz
 Ostpark (Landau in der Pfalz)
 Ostpark (Regensburg)
 Ostpark (Rüsselsheim)
 den Ostteil des Berliner Parks am Gleisdreieck